Stjerne har flere betydninger:

 Stjerne, et lysende himmellegeme primært som følge af fusion af brint og helium
 Stjerne (figur), en takket figur med lange takker
 Stjerne (person), en meget berømt person.
 Stjerne, slang for menneskets endetarmsåbning.

Se også 
 Star